Ku Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qu Jiang (vattendrag i Kina, lat 30,04, long 106,33), 
 Hai He (vattendrag i Kina, Tianjin), 

Robotskapade Kinaförgreningar